120 secondes peut faire référence à :
 120 secondes, émission humoristique de la station radio Couleur 3 ;
 Hold-up en 120 secondes, film américain réalisé par Charles Guggenheim en 1959.